Наум Трахтенберг:
 Трахтенберг, Наум Ефимович (1909—1977) — советский архитектор.
 Трахтенберг, Наум Михайлович (1909—1970) — советский кинорежиссёр, актёр и писатель.